Indianapolis 500 je bila druga dirka Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 30. maja 1953.

Dirka

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953